Fraccaro ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Fraccaro (1926–2008), einer der Pioniere der menschlichen Zytogenetik
 Plinio Fraccaro (1883–1959), italienischer Althistoriker
 Riccardo Fraccaro (* 1981), italienischer Politiker